Клидѝ (, катаревуса: Κλειδίον, Клидион) може да се отнася за:

 Клиди, село в Урумлъка, дем Александрия, Централна Македония, Гърция;
 Рупел, на гръцки Клиди, бивше село в Сярско, дем Синтика, Централна Македония, Гърция;
 Церово, на гръцки Клиди, село в Леринско, дем Суровичево, Западна Македония, Гърция.